Dominic Keating (Leicester, 1 de julho de 1962) é um ator inglês.

Atores da Inglaterra
Naturais de Leicester